Boris Masník je jméno a příjmení dvou českých animátorů:

 Boris Masník (1923) (1923–2011)
 Boris Masník (1951) (1951), synovec